GCA, kan syfta på

GCA – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guatemala
GCA – en landningsradar i svenska flygvapnet, se Ground Controlled Approach (GCA)